Les lettres CDTVpeuvent correspondre à :
 Amiga CDTV, une console de jeu ;
 Count Down TV, une émission musicale japonaise.